Les pandis étaient, selon les bestiaires médiévaux issus d'auteurs classiques comme Ctesias ou Pline l'ancien, un peuple indien mythique possédant des oreilles géantes, huit doigts et huit orteils et une fourrure blanche devenant noire avec l'âge.

Voir aussi
Panotii

Notes et références 
Theoi

Créature humanoïde
Créature fantastique de l'Indika